Creationisme
Scheppingsleer (christelijke theologie)